Brestnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Brestnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz